Волка́н Деміре́ль (;  27 жовтня 1981 року, Стамбул, Туреччина) — турецький футболіст, що грав на позиції воротаря, насамперед за національну збірну Туреччини та «Фенербахче».

По завершенні ігрової кар'єри — тренер.

Клубна кар'єра 
Народився 27 жовтня 1981 року в Стамбулі. Вихованець футбольної школи клубу «Карталспор». Дорослу футбольну кар'єру розпочав 2000 року в основній команді того ж клубу, в якій провів два сезони, взявши участь у 49 матчах чемпіонату. 

2002 року перейшов до «Фенербахче», де за декілька сезонів став основним воротарем. Загалом за 17 сезонів відіграв за стамбульську команду у 390 матчах національного чемпіонату.

Виступи за збірні 
2001 року дебютував у складі юнацької збірної Туреччини (U-20), загалом на юнацькому рівні взяв участь у 5 іграх.

Протягом 2001–2003 років залучався до складу молодіжної збірної Туреччини. На молодіжному рівні зіграв у 17 офіційних матчах.

2004 року дебютував в офіційних матчах у складі національної збірної Туреччини. Протягом наступного десятиріччя захищав її ворота у 63 офіційних іграх.

У складі збірної був учасником чемпіонату Європи 2008 року в Австрії та Швейцарії.

Кар'єра тренера
Завершивши виступи на полі 2019 року, залишився в структурі «Фенербахче», обійнявши посаду помічника головного тренера.

Згодом у 2021–2022 роках очолював тренерський штаб команди «Фатіх Карагюмрюк».

Статистика виступів

Статистика клубних виступів

Статистика виступів за збірну

Досягнення 
 «Фенербахче»
 Чемпіон Туреччини: 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2010-11, 2013-14
 Володар кубка Туреччини: 2011-12, 2012-13
 Володар Суперкубка Туреччини: 2007, 2009, 2014

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт футболіста   
 

турецькі футболісти
турецькі футбольні тренери
Футбольні воротарі
Гравці молодіжної збірної Туреччини з футболу
Гравці збірної Туреччини з футболу
Гравці чемпіонату Європи з футболу 2008
Футболісти «Карталспора»
Футболісти «Фенербахче»
Тренери ФК «Фенербахче»
Тренери ФК «Фатіх Карагюмрюк»
Уродженці Стамбула